Die Finals des UEFA Intertoto Cups 2002 wurden von FC Málaga, FC Fulham, und dem VfB Stuttgart gewonnen. Diese Mannschaften konnten sich somit für den UEFA-Pokal 2002/03 qualifizieren.

1. Runde 
Die Hinspiele fanden am 22./23. Juni, die Rückspiele am 29./30. Juni 2002 statt.

|}

2. Runde 
Die Hinspiele fanden am 6./7. Juli, die Rückspiele am 13./14. Juli 2002 statt.

|}

3. Runde 
Die Hinspiele fanden am 20./21. Juli, die Rückspiele am 26./27. Juli 2002 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 31. Juli, die Rückspiele am 7. August 2002 statt.

|}

Finale 
Die Hinspiele fanden am 13. August, die Rückspiele am 27. August 2002 statt.

|}

Siehe auch 
 UEFA Champions League 2002/03
 UEFA-Pokal 2002/03

Weblinks 
 Resultate auf RSSSF

UEFA Intertoto Cup
Fußballsaison 2002